Horstius ist der Familienname folgender Personen:

 Dethard Horstius (1548–1618), deutscher Rechtswissenschaftler, siehe Dethard Horst 
 Gregor Horstius (1578–1636), deutscher Mediziner und Anatom 
 Jacob Horstius (1537–1600), deutscher Mediziner, siehe Jacob Horst
 Jakob Merlo-Horstius (1597–1644), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Theologe 
 Johann Daniel Horstius (1616–1685), deutscher Mediziner und Balneologe